Schwerin von Schwanenfeld ist der Familienname folgender Personen:

* Christoph Andreas Graf von Schwerin von Schwanenfeld (1933–1996), deutscher Verleger, Herausgeber und Korrespondent
 Ulrich Wilhelm Graf Schwerin von Schwanenfeld (1902–1944), deutscher Landwirt, Offizier und Widerstandskämpfer
 Wilhelm Graf Schwerin von Schwanenfeld (* 1929), deutscher Landwirt, Manager und Präsident der Johanniter-Unfall-Hilfe